Пунта де Агва има више значења:

 Пунта де Агва (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пунта де Агва (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пунта де Агва (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пунта де Агва (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пунта де Агва (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пунта де Агва (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пунта де Агва (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пунта де Агва (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику